El término Perón, Péron o Peron puede referirse:
 a Juan Domingo Perón (1895–1974), presidente argentino, iniciador del movimiento peronista;
 a Aurelia Tizón de Perón (1902-1938), primera esposa de Juan Domingo Perón;
 a María Eva Duarte de Perón (1919-1952), la 2.ª esposa de Juan Domingo Perón, también conocida como Evita;
 a María Estela Martínez de Perón (1931), la 3.ª esposa de Juan Domingo Perón, vicepresidenta durante su tercer mandato y presidenta tras su muerte, también conocida como Isabel; o
 a François Péron (1775-1810), naturalista y explorador francés.
Además, es nombre de:
 el chile perón, una variedad/cultivar de Capsicum pubescens;
 la fundación Eva Perón, una fundación de beneficencia fundada por Eva Perón;
 el partido de Presidente Perón, uno de los partidos de la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 la Ciudad Eva Perón, nombre dado a la ciudad de La Plata (Argentina) entre 1951 y 1955;
 la Avenida Eva Perón (Buenos Aires), una avenida de la ciudad de Buenos Aires (Argentina);
 El estadio Juan Domingo Perón, el estadio del club de fútbol argentino Racing Club;
 El estadio Juan Domingo Perón (Córdoba), el estadio del club de fútbol argentino Instituto de Córdoba;
 El estadio Eva Perón, el estadio del club de fútbol argentino Club Atlético Sarmiento;
 El aeropuerto Internacional Presidente Perón, ubicado en la ciudad de Neuquén (Argentina);
 la futura Autopista Presidente Perón del Gran Buenos Aires (Argentina); o
 la comuna francesa Péron, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Ain, en el distrito de Gex y cantón de Collonges.